Nupponen kan som auktorsförkortning betyda:

 Kari Nupponen
 Timo Nupponen

Robotskapade auktorsförkortningar